Carlogonus är ett släkte av mångfotingar. Carlogonus ingår i familjen Harpagophoridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och andra källor:

Källor 

Dubbelfotingar
Carlogonus